Лучший поп-артист (Best Pop) - жанровая номинаций на MTV Europe Music Awards. В номинацию попадают как сольные артисты, так и группы, работающие в жанре поп-музыки. Вручается с церемонии 1998 года. С 2007 по 2009 этой номинации не было. Больше всего побед, а именно 3 у группы One Direction. Рекордсмены по количеству номинаций: Britney Spears, Robbie Williams, Katy Perry и Justin Bieber -  у каждого по 5.

MTV Europe Music Awards